Neder-Californië (Spaans: Baja California) kan verwijzen naar:

Neder-Californië (schiereiland), een schiereiland in Mexico
Baja California (staat), een deelstaat van Mexico 
Baja California Sur, een deelstaat van Mexico